Schlehecken bezeichnet:

 Schlehecken (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach
 Schlehecken (Lohmar), ein Weiler in Lohmar
 Schlehecken (Rösrath), eine Ortschaft in Rösrath

Siehe auch:

 Schleheck